Sydney Chaplin (1885–1965) angol színész, Charlie Chaplin színész féltestvére
 Sydney Chaplin (1926–2009) angol színész, Charlie Chaplin színész fia